Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 862 dans le monde.

 RS-862 au Brésil
 Route régionale 862 en Finlande